Durai (plaats), een plaats in het onderdistrict Durai, in het regentschap Karimun van de provincie Riau-archipel, Indonesië
Durai (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Karimun van de provincie Riau-archipel, Indonesië